Banjani est un toponyme qui peut désigner :
Banjani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Banjani, une localité de Serbie située dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara.
Les Banjani est un clan serbe dans la vielle Herzégovine (qui est à cheval sur le Monténégro et l'Herzégovine)